WRC: Rally Evolved (также известная как WRC 5 и WRC 2005) — гоночная видеоигра для PlayStation 2, выпущенная только в Европе 28 октября 2005 года. Это четвертая раллийная игра, официально лицензированная FIA World Rally Championship, и последняя, разработанная Evolution Studios. Игра основана на сезоне WRC 2005 года.

Игровой процесс 
Rally Evolved — это значительное обновление серии. Заметным изменением является движок «случайных событий» в игре, который создает случайные опасности, которые игрок должен преодолевать во время прохождения трассы. Эти случайные события могут быть чем угодно, начиная от камнепадов со скал сверху, животных на трассе или даже рек или труб, проливающих воду на дорожное покрытие, делая его скользким. Тем не менее, некоторые случайные события являются преимуществом для игрока — другие гонщики (ИИ) находятся на трассе (хотя это редко, поскольку это не обычное явление в реальном WRC), и игрок может пройти их (таким образом, обыграв их на трассе). Кроме того, второй водитель держит игроков в курсе других автомобилей, и иногда другие автомобили попадают в аварию и снимаются с ралли (игроки часто могут заметить разбитые или перевернутые автомобили на обочине трассы, в комплекте с вторыми водителями, предупреждающими о встречных автомобилях).

WRC: Rally Evolved также включает в себя новые наборы автомобилей, в том числе «Исторические» автомобили, по сути, высоко настроенные раллийные автомобили группы B, включая Ford RS200, Renault 5 Turbo и Peugeot 205 Turbo 16 E2. В быстрой гонке игрок будет проходить случайно выбранный этап со случайно выбранным автомобилем и водителем. Во время гонки игроку придется пройти испытание на время (хотя это и не требуется для продвижения в игре). Целевым временем будет игровое время при первой попытке. В случае победы целью по времени будет личный рекорд в определенном классе автомобилей. Режим чемпионата позволяет игроку играть в течение сезона WRC 2005 года. Игрок может выбирать между календарем реальной жизни, который соответствует расписанию сезона WRC 2005 года, или календарем нереальной жизни, где игрок может выбирать страны для игры в желаемом порядке. Режим чемпионата заканчивается, когда играют все 16 стран, но игрок может прекратить игру после любой страны, потому что игра сохраняется после завершения каждой страны. Игрок может пройти все три этапа в стране, но обычно игроку придется купить этап, чтобы играть в нем в других режимах.

В одном ралли игрок пройдет все три этапа в выбранной стране. В отличие от быстрой гонки, в одиночном этапе игрок будет проходить один этап по своему выбору. Игрок также может выбрать автомобиль и водителя. В ралли-кроссе игрок будет играть против трех противников, созданных искусственным интеллектом, на трассе SSX в любой из стран. Цель состоит в том, чтобы финишировать первым на кольцевой трассе со всеми классами автомобилей. В историческом челленже игрок должен участвовать в гонке на небольшой части этапа, чтобы выиграть определенное время. Игроку придется выбирать между шестью автомобилями и участвовать в гонках сначала за бронзу, затем за серебро и золото.

Прием 
Игра получила «благоприятные» отзывы по данным сайта агрегации обзоров Metacritic.

См. также 
 World Rally Championship (серия игр)
 WRC FIA World Rally Championship

Ссылки 
 

World Rally Championship (серия игр)
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Игры только для PlayStation 2
Игры для PlayStation 2
Компьютерные игры 2005 года